Grylloblattodea  — подотряд насекомых из отряда тараканосверчки (Notoptera). Иногда рассматривается в качестве отдельного отряда, Grylloblattaria, Grylloblattidea. В современной фауне представлено только одним семейством гриллоблаттиды (Grylloblattidae) с 5 родами и 34 видами. К августу 2013 года учёными описано 542 вида, включая 510 ископаемых видов (Zhang, 2013). Вымершие формы известны из карбона, перми, триаса, мела. Живые ископаемые.

Распространение 
Известно около 30 современных видов, обитающих в Сибири, в Японии и в Северной Америке, прежде всего в горных местностях с прохладным климатом.

Описание 
Длина около 2 см (вымершие представители были крупнее — до 9 см), ротовые органы грызущего типа. Живут на земле, под камнями и во мху. Нижнечелюстной (максиллярный) щупик состоит из 5 члеников, нижнегубной (лабиальный) — из 3 сегментов. Ноги ходильные, тазики и бёдра крупные. Лапки современных видов состоят из 5 члеников. Брюшко удлинённое, состоит из 10 сегментов. Современные формы, главным образом, хищники, питаются насекомыми и другими мелкими членистоногими. У ископаемых форм частично пищей служила также и пыльца растений; любят холод. Крыльев нет (у ископаемых форм крылья имеются). Фасеточные глаза развиты слабо либо отсутствуют вовсе, глазки (ocelli) полностью отсутствуют.

Классификация 
Известно около 50 вымерших семейств (165 родов и 295 ископаемых видов) (Storozhenko, 1998). Ближайшей родственной группой является семейство Mantophasmatidae (). Первый представитель современных гриллоблаттид был описан в 1914 году из Северной Америки (провинция Альберта) канадским энтомологом Эдмундом Уокером (; 1877–1969) и первоначально помещён им в отряд прямокрылые. В 1915 году повышен в статусе до самостоятельного отряда, хотя сам Уолкер с этим согласился только в 1956 году. Многими биологами до сих пор рассматривается в статусе отельного отряда.

 Подотряд 
 Инфраотряд 
 Семейства: Grylloblattidae — †Archiprobnidae — †Bajanzhargalanidae — †Blattogryllidae — †Chaulioditidae — †Euremiscidae — †Geinitziidae — †Gorochoviidae — †Havlatiidae — †Ideliidae — †Idelinellidae — †Kortshakoliidae — †Liomopteridae — †Madygenophlebiidae — †Megakhosaridae — †Mesorthopteridae — †Neleidae — †Permopectinidae — †Permotermopsidae — †Pinideliidae — †Skaliciidae — †Sylvaphlebiidae — †Tunguskapteridae
 Инфраотряд †
 Семейства: †Atactophlebiidae — †Daldubidae — †Euryptilonidae — †Lemmatophoridae
 Инфраотряд †
 Семейства: †Aliculidae — †Camptoneuritidae — †Chelopteridae — †Demopteridae — †Epideigmatidae — †Ivapteridae — †Jabloniidae — †Mesojabloniidae — †Oecanthoperlidae — †Permembiidae — †Probnidae — †Protembiidae — †Protoperlidae — †Sheimiidae — †Sojanoraphidiidae — †Sylvabestiidae — †Sylvardembiidae — †Tillyardembiidae — †Tshecalculidae — †Tshekardominidae — †Visheriferidae

Отдельные представители 
 Aibolitus medicinus (Sojanoraphidiidae)
 Chauliodites circumornatus (Chaulioditidae)
 Chelopterum ultimum (Chelopteridae)
 Jubala pectinata (Euryptilonidae)
 Novokshonovus ignoratus (Atactophlebiidae)
 Permoshurabia kungurica (Geinitziidae)
 Parastenaropodites stirps (Mesorthopteridae)

Примечания

Литература 
 Стороженко С. Ю. Отряд гриллоблаттидовые (Insecta: grylloblattida): филогения, эволюция, систематика: Автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра биол. наук. — , 1996. — 38 с: ил.
 Стороженко С. Ю. Систематика, филогения и эволюция гриллоблаттидовых насекомых (Insecta, Grylloblattida). — Владивосток: Дальнаука, 1999. — 208 с.
 Стороженко С. Ю., Олигер А. И. Новый вид гриллоблаттид (Grylloblattida) из северо-восточного Алтая // Энтомол. обозрение. — 1984. — Т. 63, вып. 4. — С. 729—732.
 Аристов Д. С., Гровожель-Стамм Л., Маршал-Папье Ф. Новые гриллоблаттидовые насекомые (Insecta: Grylloblattida) из вольциевого песчаника Вогез (средний триас Франции). // Палеонтологический журнал. —2011. — № 2 (март-апрель). — С. 39—45.

Тараканосверчки